«Нораванк» () — армянский профессиональный футбольный клуб из города Вайк, основанный в 2020 году. С 2021 года выступает в Премьер-лиге.

История 
Клуб был основан в 2020 году. В сезоне 2020/21 был заявлен в Первую лигу Армении, где под руководством Вахе Геворгяна занял 3-е место, обеспечив себе выход в Премьер-лигу. По итогам сезона 2021/22 занял 8-е место, оставшись в Премьер-лиге. 8 мая 2022 года, стал обладателем Кубка Армении сезона 2021/2022, обыграв ереванский «Урарту» со счётом 2:0. Это стало первым трофеем команды за всю его историю его существования. Победа в кубке гарантировала место в 1-ом раунде квалификации Лиги конференций УЕФА 2022/2023, однако команда не прошла лицензирование.

Главные тренеры

Тренерский штаб 

  Вахе Геворгян — главный тренер
  Мартик Мкртумян — тренер вратарей
  Гаро Эдуард Балян — спортивный директор
  Артур Восканян — глава молодёжного департамента

Статистика выступлений

Состав

Ссылки 
 Профиль на Transfermarkt
 Профиль клуба на сайте Федерации Футбола Армении
 Сайт клуба

Примечания 

Футбольные клубы Армении